Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. До этого — на Играх 1904 года — проводились показательные матчи баскетболистов США. Включение баскетбола в Олимпийскую программу стало возможным после создания в 1932 году Международной любительской федерации баскетбола (FIBA). Благодаря переговорам первого генерального секретаря FIBA Ренато Уильяма Джонса и генерального секретаря Комитета по проведению Игр XI Олимпиады Карла Диема на борту парома, шедшего из Стокгольма в Германию, 19 октября 1934 года берлинский Комитет на пленарном заседании одобрил включение баскетбола в программу Олимпийских игр. Решением сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 28 февраля 1935 года в Осло баскетбол был признан олимпийским видом спорта.

Первым олимпийским чемпионом стала сборная США. Впоследствии баскетболисты США только четыре раза уступали первое место на Олимпийских турнирах — в 1972 и 1988 годах — сборной СССР, в 2004 — сборной Аргентины и вообще не участвовали в 1980 году из-за бойкота игр.

Решение о принятии женского баскетбола в программу Олимпийских игр было принято на конгрессе FIBA в Мюнхене во время проведения Игр XX Олимпиады. На следующих Играх 1976 года в Монреале впервые прошёл женский турнир.

Перед Играми 1992 в Барселоне руководством МОК было принято решение допустить к участию профессионалов. После этого игроки НБА и WNBA смогли участвовать в соревнованиях. Решение было принято в связи с активным использованием квази-профессионалов странами соцблока.

Призёры соревнований

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Страны

Мужчины 

Сборная Сербии преемник сборных Союзной Республики Югославии (1918 г. — 04.02.2003 г.), Сербии и Черногории. Сборная России преемник сборной СССР (1917—1991). ФИБА при подсчёте медалей разделяет медали завоёванные СССР и Россией. А также при подсчёте медалей Югославии до 1992, Югославии после 1992 года и Сербии.

Женщины 

Сборная Сербии преемник сборных Союзной Республики Югославии (1918 г. — 04.02.2003 г.), Сербии и Черногории. Сборная России преемник сборной СССР (1917—1991). ФИБА при подсчёте медалей разделяет медали завоёванные СССР и Россией. А также при подсчёте медалей Югославии до 1992, Югославии после 1992 года и Сербии.

Примечания

Литература

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по баскетболу

Ссылки 
 Баскетбол на Олимпийских играх

Виды спорта на летних Олимпийских играх
Баскетбол на Олимпийских играх